Еле́на Пономарёва:
 Пономарёва, Елена Георгиевна (род. 1967) — российский политолог и историк, публицист.
 Пономарёва, Елена Сергеевна (род. 1985) — российская каратистка, чемпионка мира.